Cylloepus är ett släkte av skalbaggar. Cylloepus ingår i familjen bäckbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bäckbaggar
Cylloepus